ВБ может означать:

 Всемирный Банк
 Военный билет
 Великобритания (калька с GB)
 Военная база, например 201 ВБ

Вб может означать:

 Вебер (единица измерения)

См. также 
 VB